Tina Charles (n. 1954), cantante britannica
 Tina Alexandria Charles (n. 1988), cestista statunitense